Лодышкино — название населённых пунктов:

Россия 
 Лодышкино — деревня в Ивановском районе Ивановской области.
 Лодышкино — деревня в Псковском районе Псковской области.